Bassaces Sarones () foi nacarar da família Sarones do . Quando a Rebelião de  eclodiu, manteve-se leal ao xá  .. Segundo Lázaro de Parpi, após os armênios conseguiram grande vitória contra os persas, foi enviado ao lado de Vargoses Guntuni por Satanás para ludibriar o católico  , o marzobã   e Baanes, relatando uma suposta derrota dos rebeldes e os nomes dos nacarares mortos em combate.

Bibliografia 

 

Família Sarones
Armênios do século V
Rebelião de Baanes I Mamicônio